Марковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Марковское сельское поселение — входит в Вологодский район, Вологодская область.
 Марковское сельское поселение — входит в Каменский район, Воронежская область.
 Марковское сельское поселение — входит в Комсомольский район, Ивановская область.
 Марковское сельское поселение — входит в Немский район, Кировская область.
 Марковское сельское поселение — входит в Оршанский район, Республика Марий Эл.
 Марковское сельское поселение — входит в Чайковский район, Пермский край.
 Марковское сельское поселение — входит в Рыбновский район, Рязанская область.

См. также 
 Марковский сельсовет
 Марковское муниципальное образование